Кизил се може односити на:
 Кизил (Русија), град у Русији
 Кизил, река у Турској.